Gelernter (, , ) bezeichnet:
 David Gelernter (* 1955), US-amerikanischer Informatiker, konservativer Kulturjournalist, Schriftsteller und Künstler
 Herbert Gelernter (1929–2015), US-amerikanischer Informatiker
 Judith A. Reisman, (geb. Gelernter, * 1935), US-amerikanische Essayistin
 Mark Gelernter (* ?), US-amerikanischer Architekturhistoriker 

Siehe auch:
 gelernter Österreicher, eine (selbst)ironische Bezeichnung für Menschen mit Insiderwissen über das Land
 Lerner
 Lehrman, Lerman
 Lehrer (Begriffsklärung), Lerer